Karangasem ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Bali, Indonesien. Er umfasst ein Gebiet von 840 km² und hatte 522.217 Einwohner am Jahresende 2021. Regierungssitz ist die Stadt Amlapura.

Geographie 
Karangasem liegt im Osten der Insel Bali. Der Kabupaten erstreckt sich zwischen 8°33′07″ und 08°10′00″ s. Br. sowie zwischen 115°23′22″ und 115°42′37″ ö. L. Im Norden, Osten und Süden wird der Regierungsbezirk durch die Lombokstraße abgegrenzt. Im Westen grenzt er an den Regierungsbezirk Bangli, kürzere Grenzen hat er mit Buleleng im Nordwesten und Klungkung im Südwesten.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Bangli in acht Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 78 Dörfer unterteilt.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 51.07.01 || style="text-align:left" | Rendang || style="text-align:left" | Rendang || 109,70 || 36.931 || 41.782 || 380,9 || 103,3 || 6 || –
|-
| 51.07.02 || style="text-align:left" | Sidemen || style="text-align:left" | Sidemen || 35,15 || 31.617 || 37.045 || 1.053,9 || 101,3 || 10 || –
|-
| 51.07.03 || style="text-align:left" | Manggis || style="text-align:left" | Manggis || 69,83 || 44.041 || 54.608 || 782,0 || 101,4 || 12 || –
|-
| 51.07.04 || style="text-align:left" | Karangasem || style="text-align:left" | Karangasem || 94,23 || 82.606 || 100.036 || 1.061,6 || 102,1 || 8 || 3
|-
| 51.07.05 || style="text-align:left" | Abang || style="text-align:left" | Abang || 141,59 || 60.965 || 80.345 || 567,5 || 103,3 || 14 || –
|-
| 51.07.06 || style="text-align:left" | Bebandem || style="text-align:left" | Bebandem || 81,51 || 45.160 || 54.941 || 674,0 || 102,4 || 8 || –
|-
| 51.07.07 || style="text-align:left" | Selat || style="text-align:left" | Selat || 80,18 || 38.114 || 44.284 || 552,3 || 100,8 || 8 || –
|-
| 51.07.08 || style="text-align:left" | Kubu || style="text-align:left" | Kubu || 234,72 || 57.053 || 79.361 || 338,1 || 105,6 || 9 || –
|-
! 51.07 || Kab. Karangasem || Amlapura || style="text-align:right" | 846,91 || style="text-align:right" | 396.487
! style="text-align:right" | 492.402 || style="text-align:right" | 581,4 || style="text-align:right" | 102,7 || 75 || 3
|}

Demographie 
Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! colspan="2" | Fortschreibungsdaten !! 31.12.2020 !! 30.06.2021 !! 31.12.2021
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe0 | Kab. Karangasem || style="text-align:left" | männlich || 263.617 || 261.945 || 264.005
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 255.636 || 253.568 || 258.212
|- class="hintergrundfarbe7
| style="text-align:left" | gesamt || 519.253 || 515.513 || 522.217
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe0 | Prov. Bali || style="text-align:left" |männlich || 2.139.483 || 2.128.027 || 2.145.798
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 2.122.426 || 2.108.956 || 2.133.331
|- class="hintergrundfarbe7
| style="text-align:left" | gesamt || 4.261.909 || 4.236.983 || 4.279.129
|}

Ende 2021 waren von der Gesamtbevölkerung
 95,80 % Hindus
 3,93 % Muslime
 0,12 % Protestanten
 0,06 % Katholiken
 0,09 % Buddhisten

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Karangasem (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in der Provinz Bali
Geographie (Bali)